El Cocuy kan syfta på följande platser:

Colombia 

 El Cocuy (ort), Boyacá, 
 El Cocuy (kommun), Boyacá,